Purpurocardia är ett släkte av musslor. Purpurocardia ingår i familjen Carditidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Purpurocardia